Ord heißen folgende geographische Objekte:
 Ord (Nebraska), Stadt in Nebraska, Vereinigte Staaten
 Ord (Oklahoma), Vereinigte Staaten

Ord ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Ord (1897–1961), britischer Organist
 Edward Otho Cresap Ord (1818–1883), US-amerikanischer General und Konstrukteur von Fort Sam Houston
 George Ord (1781–1866), US-amerikanischer Naturwissenschaftler und Ornithologe
 Harry Ord (1819–1885), britischer Generalmajor, Kolonialbeamter und Gouverneur
 Robert L. Ord III (* 1940), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand
 Toby Ord (* 1979), australischer Philosoph
 William Miller Ord (1834–1902), britischer Mediziner

ORD und ord. steht als Abkürzung für:
 Chicago O’Hare International Airport, Flughafen von Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten (IATA-Code) 
 Ordinarius, als Bestandteil der Abkürzung Prof. ord. (Professor ordinarius), ordentlicher Professor
 Optische Rotationsdispersion, ein physikochemisches Analysenverfahren
 Orthodoxe Rabbinerkonferenz, ein Zusammenschluss innerhalb der Deutschen Rabbinerkonferenz
 eine Abkürzung aus dem Börsenbereich; ordinary shares, Stammaktien

Siehe auch:
 Ort
 Oord

Abkürzung